Ве́рхний сад:
 Верхний сад — сад в Москве
 Верхний сад — сад в Петергофе